No Women No Art – nazwa festiwalu (pełna nazwa: Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet No Women No Art), stowarzyszenia i galerii, które za cel stawiają sobie promocję sztuki tworzonej przez kobiety.

Pierwszy festiwal odbył się w maju 2008 roku, był zorganizowany przez nieformalną grupę, która w 2009 roku założyła stowarzyszenie. Od tego czasu festiwal odbywa się wczesną jesienią. Ma międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter – pokazuje artystki z całego świata tworzące w różnych dziedzinach sztuki. Początkowo ograniczał się do prezentacji twórczości artystek tworzących współcześnie lub przywracania pamięci o artystkach tworzących dawniej. Od 2011 roku realizowane są ponadto projekty społeczne, wiele z nich dotyka tematu wspólnych przestrzeni miejskich (Kioski Kultury, Ulice są nasze!), czy dyskryminacji kobiet w sztuce (Girls Rock! Poznań, Kompozytorki Polskie).

Festiwal jest zwieńczeniem całorocznej działalności stowarzyszenia, które poza festiwalem prowadzi Galerię No Women No Art, ulokowaną w gmachu Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, matronuje wielorakim wydarzeniom prezentującym twórczość kobiet (m.in. publikacjom: „Artystki polskie”, „Wielkopolski Alfabet Pisarek”, czy wydawnictwom płytowym: Drekoty) i realizuje inne projekty (m.in. cykl murali na poznańskich Jeżycach).

Pomysłodawczyniami festiwalu i założycielkami stowarzyszenia są: Joanna Stankiewicz i Małgorzata Kuzdra.

Historia 
1.	Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet NO WOMEN NO ART / 9-17.05.2008
 Artystki: Zorka Wollny, Monika Drożyńska, Barbara Sass, Katarzyna Rosłaniec, Maria Peszek, Maria Sadowska i inne
 Projekty specjalne: retrospektywa Barbary Sass

2.	Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet NO WOMEN NO ART / 16-22.11.2009
 Artystki: Izabela Tarasewicz, Lena Piękniewska, An On Bast, Marika i inne
 Grupy: Fraktale, Teatr ART. 51 i inne, Mass Kotki
 Projekty specjalne: Pola Negri – pokazy filmów z muzyką na żywo

3.	Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet NO WOMEN NO ART / 19-26.11.2010
 Artystki: Julia Curyło, Małgorzata Gurowska, Maja Wolna, Shirin Neshat, Barbara Morgenstern, Olga Wróbel, Sally Potter, Pipilotti Rist, Rebeka i inne
 Grupy: Chór Kobiet, Teraz Poliż
 Projekty specjalne: Monika Enterprise Night, pokazy filmów krótkometrażowych i animacji z kobiecych festiwali na świecie

4. Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet NO WOMEN NO ART / 17-22.11.2011
 Temat: Ulice są nasze!
 Artystki : Olek, Karolina Breguła, Katarzyna Bogucka, NeSpoon, Monika Drożyńska, Cecylia Malik, Lois Weber, Kira Muratowa, Asia i koty, Malina Prześluga i inne
 Projekty specjalne: Ulice są nasze!, Kompozytorki Polskie, Eco Fashion Design Day: Ściegi Ręczne

5.	Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet NO WOMEN NO ART / 6-12.10.2012
 Temat: Spotkania
 Artystki: Ela Jabłońska, Pola Dwurnik, Joanna Wowrzeczka, Miranda July, Lynn Hershman Leeson
 Grupy: Drekoty, Translola
 Projekty specjalne: Kioski Kultury, Girls Rock! Poznań , retrospektywa Mirandy July, Fun Fashion Design Day

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa: http://www.nowomen-noart.pl
 

Festiwale w Polsce
Festiwale interdyscyplinarne